Příjmení Orozco nosí více významných osobností:

 Ana María Orozcová (* 1973) – kolumbijská herečka
 Antonio Orozco (* 1972) – španělský zpěvák
 José Clemente Orozco (1883–1949) – mexický malíř